Les Forges ist der Name mehrerer französischer Orte:

 Les Forges (Deux-Sèvres), Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Les Forges (Morbihan), Gemeinde im Département Morbihan
 Les Forges (Vosges), Gemeinde im Département Vosges
 Les Forges, Ortschaft in der Gemeinde Bourguignon im Département Doubs
 Les Forges, Ortschaft in der Gemeinde Cussey-sur-Lison im Département Doub

Siehe auch:
 Des Forges
 Desforges